The Hurricane (1999) - een film uit 1999
The Hurricane (1937) - een film uit 1937 van John Ford
The Hurricane (boek) - een roman van by Charles Nordhoff en James Norman Hall
Alex Higgins - bijgenaamd The Hurricane, snookeraar
Gregory Helms - professioneel worstelaar onder de naam The Hurricane

Zie ook 
Hurricane (doorverwijspagina)